Nikita Dmitrievitch Sochnikov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Nijni Taguil dans l'oblast de Sverdlovsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Spoutnik Nijni Taguil, il est choisi au sixième tour, en cent-vingt-troisième position par l'Atlant Mytichtchi lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2010. Il débute en 2010 avec les Mytichtchinskye Atlanty équipe junior de l'Atlant dans la MHL. Le , il joue son premier match avec l'Atlant Mytichtchi dans la Ligue continentale de hockey face au Iougra Khanty-Mansiïsk et marque son premier but lors d'une défaite 4-1. Il part en Amérique du Nord en 2015 après avoir signé un contrat de trois ans avec les Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey. Il est assigné aux Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  avec les Maple Leafs face au Lightning de Tampa Bay. Il marque son premier but dans la LNH le  face aux Capitals de Washington.

Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en retour d'un choix de 4e ronde en 2019.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Le , il joue son premier match international avec la Russie face à la République tchèque à Karlovy Vary lors d'un match de l'Euro Hockey Tour.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| Mytichtchinskye Atlanty || MHL || 48|| 17|| 10|| 27|| 14|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2011-2012|| Atlanty || MHL || 47|| 14|| 20|| 34|| 12|| 11|| 1|| 4|| 5|| 25
|-
| 2012-2013|| Atlanty || MHL || 59|| 38|| 34|| 72|| 47|| 8|| 5|| 4|| 9|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Atlant Mytichtchi || KHL || 33|| 2|| 3|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bouran Voronej || VHL || 4|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Atlanty || MHL || 10|| 5|| 8|| 13|| 4|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 57|| 14|| 18|| 32|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 52 || 18 || 10 || 28 || 18 || 5 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 11 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 6 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 56 || 5 || 4 || 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH || 19 || 7 || 10 || 17 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH || 12 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH || 5 ||0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 11 || 3 || 3 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 58 || 27 || 21 || 48 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 21|| 4|| 13|| 17|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 25 || 4 || 5 || 9 || 10 || 13 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 22|| 4|| 11|| 15|| 8|| 13|| 5|| 3|| 8|| 31
|-
| 2022-2023 || Islanders de New York || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Islanders de Bridgeport || LAH || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 22|| 8|| 6|| 14|| 17|| -|| -|| -|| -|| -

| 82 || 8 || 8 || 16 || 26 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 3|| 0|| 3|| 0|| +4|| align="left"| Sixième place

Trophées et honneurs personnels 
2012-2013 : participe au match des étoiles de la MHL.

Références

Naissance à Nijni Taguil
Naissance en octobre 1993
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Bouran Voronej
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Islanders de Bridgeport
Joueur du Traktor Tcheliabinsk